Siurac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Cieurac im Département Lot
 Sieurac im Département Tarn